De European Darts Open 2016 was de zesde van tien European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2016. Het toernooi werd gehouden van 29 tot 31 juni in het Maritim Hotel, Düsseldorf.

De Nederlander Michael van Gerwen won het toernooi door in de finale Peter Wright met 6-5 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als vorig jaar £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 13 mei 2016. Deze 16 spelers waren ook direct de geplaatste spelers van het toernooi en stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Coventry op 20 mei), acht naar de European Qualifier (gehouden in Frankfurt am Main op 1 juni) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op locatie een dag voor het toernooi).

Adrian Lewis (8) was afwezig.
Phil Taylor (14) trok zich terug vóór het evenement. Hierdoor werd er een extra plaats vergeven aan een Host Nation Qualifier en werd Alan Norris als hoogstgeplaatste qualifier als zestiende geplaatst.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2016
PDC Pro Tour
Sportevenement in Düsseldorf